Motocyklowe Grand Prix Niemiec 2012 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 8 lipca 2012 roku na torze Sachsenring.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Niemczech